Silvio Fauner (né le  à San Pietro di Cadore) est un fondeur italien.

Palmarès

Jeux olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final de la Coupe du monde :  en 1995.
 3 victoires.

Références

Liens externes 
 

Fondeur italien
Champion olympique italien
Médaillé d'argent olympique italien
Médaillé de bronze olympique italien
Champion olympique de ski de fond
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en novembre 1968
Naissance dans la province de Belluno
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998